Il gruppo della farmacolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della farmacolite 
 Ardealite
 Brushite
 Churchite-(Nd)
 Churchite-(Y)
 Farmacolite

Note 

Farmacolite